Der Name Galata bezeichnet

 antiker Name der Galite-Inseln vor der nordafrikanischen Küste
 Galata (Istanbul), ein Stadtviertel in Istanbul 
 Kap Galata bei Warna in Bulgarien
 Galata (Zypern), einen Ort auf Zypern
 Galata (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten
 den Istanbuler Fußballverein Galata SK

Siehe auch: 
 Galatasaray, Galater, Galatien, Galatas, Maghoula-Galatas